Böcler oder Boecler ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Ernst Boecler (1742–1800)
 Heinrich Böcler (1809–1874), deutscher Jurist und Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Johann Heinrich Boecler (auch Bökler; 1611–1672), deutscher Gelehrter

Siehe auch:
Böckler